В Соединённых Штатах насчитывается 24 округа и прихода с названием Франклин (), самый большой из них находится в штате Огайо.

Все административные образования, за исключением округа в штате Айдахо, названы в честь одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина.

 Франклин — штат Айдахо
 Франклин — штат Айова
 Франклин — штат Алабама
 Франклин — штат Арканзас
 Франклин — штат Вашингтон
 Франклин — штат Вермонт
 Франклин — штат Виргиния
 Франклин — штат Джорджия
 Франклин — штат Иллинойс
 Франклин — штат Индиана
 Франклин — штат Канзас
 Франклин — штат Кентукки
 Франклин — штат Луизиана
 Франклин — штат Мэн
 Франклин — штат Массачусетс
 Франклин — штат Миссисипи
 Франклин — штат Миссури
 Франклин — штат Небраска
 Франклин — штат Нью-Йорк
 Франклин — штат Огайо
 Франклин — штат Северная Каролина
 Франклин — штат Пенсильвания
 Франклин — штат Теннесси
 Франклин — штат Техас
 Франклин — штат Флорида

См. также 
 Франклин — другие значения